Bergem steht für:
 Bergem, Ortschaft in der luxemburgischen Gemeinde Monnerich

Bergem ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Bergem (1928–2006), luxemburgischer Militär, Maler und Zeichner
 Wolfgang Bergem (* 1962), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bèrghem
 Berchem